São Bernardo do Campo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Bernardo do Campo, ort, São Paulo, 
 São Bernardo do Campo (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar